

Nederlandse personen

Van Weezel 
 August van Weezel Errens, Engelandvaarder en officier
 Gerrit van Weezel, componist en kapelmeester
 Max van Weezel, journalist en commentator
 Natascha van Weezel, filmmaakster en schrijfster (dochter van Max)

Gualthérie van Weezel 
 Annemarie Gualthérie van Weezel, journaliste
 Hans Gualthérie van Weezel, diplomaat en politicus (vader van Annemarie)
 Jan Gualthérie van Weezel, militair, politiefunctionaris en verzetsstrijder (vader van Hans)

Zie ook 
 Wezel
 Wesel